Поройков — фамилия; имеет женскую форму Поройкова.

Известные носители:
 Поройков, Владимир Васильевич (род. 1951) — советский и российский учёный, специалист в области медицинской биоинформатики, член-корреспондент РАН (2019).
 Поройков, Фёдор Николаевич (1875—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Поройков, Юрий Дмитриевич (1935—2022) — советский и российский журналист, писатель и поэт, автор многих рассказов, повестей, романов и поэтических сборников.